Andong (Zuid-Korea), een stad in Zuid-Korea
Andong (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië
Andong (Butuh), een plaats in Indonesië
Andong (Andong), een plaats in Indonesië